Christian Tetzlaff (né en 1966), un violoniste allemand ;
 Ted Tetzlaff (1903 - 1995), un directeur de la photographie, réalisateur et acteur américain.